Etihad Stadium kan syfta på:

 Etihad Stadium –  fotbollslaget Manchester City FC:s hemmaarena, se  City of Manchester Stadium
 Etihad Stadium, Melbourne – en arena i Melbourne, Victoria, Australien